Нитрат таллия — неорганические соединения, соли металла таллия и азотной кислоты:

 Нитрат таллия(I) 
 Нитрат таллия(III)